Haus Brück ist der Name

 eines Herrenhauses in der niederbergischen Stadt Erkrath, siehe Haus Brück (Erkrath)
 eines Gebäudes in der westrumänischen Stadt Timișoara, siehe Haus Brück (Timișoara)